Горбу́шин – русская фамилия.

Известные носители 
 Горбушин, Денис Геннадьевич (род. 1980) — российский политический деятель.
 Горбушин, Дмитрий Андреевич (род. 1986) — украинский футболист.
 Горбушин, Иван Данилович (1905 – ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Горбушин, Илья Анатольевич (род. 1977) — российский хоккеист.
 Горбушин, Леонид Николаевич (род. 1952) — советский биатлонист.
 Горбушин, Сергей Евгеньевич (род. 1957) — советский и французский хоккеист.
 Горбушин, Шарибзян Ахтамзянович (род. 1948) — советский и российский педагог. 

 Горбушина, Нафиса Муллаяновна (род. 1923) — Герой Социалистического Труда.